Râul Căpățâna se poate referi la:

 Râul Căpățâna, Lozova
 Râul Căpățâna, Zârna
 Râul Căpățâna, Tazlău

Altele 
 Râul Valea Căpățânelor

Vezi și 
 Căpățâneni (dezambiguizare)
 Căpățânești (dezambiguizare)

 Munții Căpățânii

Toponime românești